Andrej Georgijevics Bitov,  (Leningrád, 1937. május 27. – Moszkva, 2018. december 3.) orosz író.

Fontosabb művei 
 Большой шар (1963)
 Такое долгое детство (1965)
 Дачная местность (1967)
 Аптекарский остров (1968)
 Путешествие к другу детства (1968)
 Уроки Армении (1969)
 Образ жизни (1972)
 Семь путешествий (1976)
 Дни человека (1976)
 Воскресный день (1980)
 Грузинский альбом (1985)
 Статьи из романа (1986)
 Книга путешествий (1986)
 Человек в пейзаже (1988)
 Последняя повесть (1988)
 Повести и рассказы (1989)
 Пушкинский дом (1989)
 Улетающий Монахов (1990)
 Мы проснулись в незнакомой стране (1991)
 Жизнь в ветреную погоду (1991)
 Ожидание обезьян (1993)
 Оглашённые (1995)
 Первая книга автора (1996)
 Империя в четырёх измерениях (1996)
 Новый Гулливер (1997)
 В четверг после дождя (1997)
 Записки новичка (1997)
 Обоснованная ревность (1998)
 Неизбежность ненаписанного (1998)
 Дерево (1998)
 Похороны Доктора (1999)
 Преподаватель симметрии (2008)

Magyarul 

Az ember napjai / A szerep / Az ifjú Odojevcev, regényünk hőse; ford. Lénárt Éva, Szabó Mária; Magvető, Bp., 1979 (Világkönyvtár)
Erdő; ford., utószó Lénárt Éva; Európa, Bp., 1978 (Modern könyvtár)

Jegyzetek 

 

1937-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz írók
Szovjet írók